

B 

Liste (Mineralogie)
Minerale
Minerale